Paulo Emilio Frossard Jorge (1936–2016), Brazilaans voetbaltrainer
Paulo Emilio Silva Azevedo (1969), Braziliaans beachvolleyballer